Osoby o tym nazwisku:
 Mikkel Thygesen – duński piłkarz
 Poul-Erik Thygesen – duński piłkarz